Rafał Wnuk (ur. 1967) – polski historyk
 Rafał Wnuk (ur. 1971) – polski kompozytor